Anselmo López puede aludir a:
 Anselmo López  (1934-2016), folklorista venezolano.
 Anselmo López Sánchez (1891-1919), jugador y directivo español de fútbol.
 Anselmo López Martín (1910-2004), jugador, entrenador y directivo español de baloncesto.